Triunfo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Triunfo (ort i Brasilien, Pernambuco, Triunfo, lat -7,84, long -38,10), 
 Triunfo (ort i Brasilien, Paraíba, Triunfo, lat -6,57, long -38,60), 
 Triunfo (ort i Brasilien, Rio Grande do Sul, Triunfo, lat -29,94, long -51,72), 
 Quijingue (ort), Bahia, 
 Igreja Nova (ort), Alagoas, 
 Triunfo (kommun i Brasilien, Paraíba, lat -6,58, long -38,58), 
 Triunfo (kommun i Brasilien, Pernambuco, lat -7,85, long -38,05), 
 Triunfo (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,82, long -51,56),

Honduras 

 El Triunfo de la Cruz, ort, Atlántida, 
 El Triunfo (ort i Honduras, Choluteca, lat 13,12, long -87,00), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar